Серебряное — название нескольких озёр:

Россия
 Серебряное — озеро в Марий Эл.
 Серебряное — второе название озера Данилино (Новосибирская область).
 Серебряное — озеро в Сахалинской области на острове Кунашир в окрестностях пгт. Южно-Курильск.

Другие страны
  — в Сербии.
 Серебряное озеро (Лаго-Архентино) — в Аргентине.

См. также 
  — «Серебряное озеро» на английском языке

Примечания